Sūrak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sūrak (kommunhuvudort i Iran), Mazandaran, 
 Kūh-e Sūr (berg i Esfahan, lat 33,46, long 54,64), 
 Kūh-e Sūr (berg i Hormozgan, lat 26,45, long 58,01), 

Robotskapade Iranförgreningar